Колари се могу односити:

Насељена места:
 Колари, варошица у оквиру Града Смедерево, Србија;
 Колари (Кичево), насељено место у општини Кичево, Северна Македонија;
 Колари (Бугарска), насељено место у Трновској области, Бугарска;
 Колари (Финска), градић и седиште истоимене општине у Лапонском округу, Финска;
 Колари (Шведска), насељено место у Округу Нурботен, Шведска;
 Колари (Утар Прадеш), насељено место у покрајини Утар Прадеш, Индија;
 Колари (Керала), насељено место у покрајини Керала, Индија;

или

 Колари (каста), каста у Индији.